

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Доманьяно — Фаэтано — 1-0
 Тре Пенне — Космос — 1-3

 Второй раунд
 Фольгоре/Фальчано — Космос — 2-1
 Мурата — Доманьяно — 2-3

 Третий раунд
 Мурата — Тре Пенне — 2-3
 Космос — Фаэтано — 1-2

 Четвертый раунд
 Доманьяно — Фольгоре/Фальчано — 3-3 (6-7 пен.)
 Фаэтано — Тре Пенне — 2-1

 Полуфинал
 Доманьяно — Фаэтано — 1-1 (1-4 пен.)

 Финал
 Фаэтано — Фольгоре/Фальчано — 1-0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1998/1999
Сан-Марино
1998 год в Сан-Марино
1999 год в Сан-Марино